Cet article liste les ministres qui ont servi au ministère des Finances de Finlande.

Présentation 
La liste répertorie à la fois les ministres principaux des Finances à la tête du ministère et les vice-ministres du ministère, nommés «ministre du ministère», «deuxième ministre des Finances » ou « ministre municipal ».
La liste ne mentionne que les ministres qui ont travaillé à temps plein au sein du ministère, et non ceux dont le domaine de responsabilité n'a couvert qu'une partie des matières relevant de la compétence du ministère.

Ministre principal

Deuxième ministre

Références

Liens externes 
 Liste des ministres finlandais

Ministre finlandais des Finances
Liste en rapport avec la Finlande